În fonetică, o consoană se numește africată laterală sau semioclusivă laterală dacă începe ca o consoană oclusivă prin blocarea fluxului de aer din canalul fonator și se termină ca o consoană fricativă laterală prin eliberarea parțială și de obicei șuierătoare a aerului.

Africată Laterală, Consoană